Der Männer-Einsitzer im Rennrodeln bei den Olympischen Winterspielen 2006 bestand aus vier Läufen. Austragungsort war die Bob- und Rodelbahn Cesana Pariol in Cesana Torinese. Die ersten beiden Läufe fanden am 11. Februar um 16:00 Uhr und 18:30 Uhr statt, der dritte und vierte Lauf am 12. Februar um 16:00 Uhr und 18:30 Uhr. Am Start waren 36 Teilnehmer aus 19 Ländern, von denen 35 in die Wertung kamen.

Olympiasieger wurde der Italiener Armin Zöggeler, vor dem Russen Albert Demtschenko und dem Letten Mārtiņš Rubenis. Die Bronzemedaille von Rubenis war gleichzeitig die erste olympische Medaille für Lettland.

Titelträger

Ergebnis 
(Laufzeiten in Sekunden, Gesamtzeit in Minuten)

Weblinks 
 
 Offizielle Ergebnisse (PDF; 6,0 MB)

Einsitzer Männer